Passa 

 Passa - en jaktterm för att rensa ett djur. Tappning av blod och urtagning av inälvorna ur ett nedlagt djur, ibland även flåning. 
 Passa – en pokerterm, se checka
 Passa – ett moment i bollsporter, se Passning (bollsport)
 Passa, Pyrénées-Orientales, en kommun i Frankrike